Metropolregion Albany steht für folgende Metropolregionen in den Vereinigten Staaten:

 Metropolregion Albany (Georgia) im Südwesten von Georgia
 Metropolregion Albany im Albany County, New York, siehe Capital District (New York)
 Metropolregion Albany (Oregon) im Linn County